L'Open de Chine de squash féminin 2011 est l'édition féminine 2011 de l'Open de Chine qui se déroule du 10 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une joueuse qualifiée. 

Low Wee Wern l'emporte en finale face à sa compatriote Delia Arnold.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Saison 2011 de la WSA

Féminin 2011
Sport en Chine en 2011
Sport en octobre 2011
Squash en 2011